Auwald steht für:
 Auwald, ein Vegetations- und Landschaftstyp der Gewässer

dem Namen nach:
 Auwald (Gemeinde Sankt Michael), Ortslage von Sankt Michael in Obersteiermark, Bezirk Leoben, Steiermark
 Auwald (Gemeinde Ellmau), Orts bei Ellmau am Wilden Kaiser, Bezirk Kufstein, Tirol
 Auwald (gemeindefreies Gebiet), Landkreis Neu-Ulm, Regierungsbezirks Schwaben, Bayern
 Auwald bei Hingste, Naturschutzgebiet in der niedersächsischen Gemeinde Hilgermissen in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya im Landkreis Nienburg/Weser.